Die Färöer sind seit der Autonomie 1948 eine Nation innerhalb Dänemarks. Dort befinden sich folgende Orte mit über 1000 Einwohnern:
 Tórshavn: 12.376
 Klaksvík: 4.601
 Hoyvík: 3.782
 Argir: 2.003
 Fuglafjørður: 1.494
 Vágur: 1.320
 Vestmanna: 1.201
 Miðvágur: 1.035

Alphabetische Liste aller Orte der Färöer, Einwohner zum 1. Januar 2014. Endgültig verlassene Orte haben bei der Einwohnerzahl einen Strich (–):

Anmerkung: * Mjørkadalur ist ein dänischer Militärstützpunkt und hat nach Angaben des Postverk Føroya keine Postleitzahl.

Weblinks 

 Hagstova.fo – Statistiken und Datenbanken über die Färöer (färöisch, englisch)
 Posta.fo – Postleitzahlen (färöisch, englisch)

Einzelnachweise 

 
Faroer